Fasil (muziek), een stijl binnen de Turkse klassieke muziek vergelijkbaar met een suite
Fasil (album), een fasil over Aïsja door Marc Sinan